Якимово () — село в Северной Македонии, входит в общину Виница.

Село расположено в восточной части Кочанско-Виницкой котловины, на реке Брегалница, в 2 км к северу от административного центра общины — города Виница. Высота над уровнем моря — 578 м.

История 
В 1900 году здесь проживало 310 жителей, из которых 50 — турки, . В 1905 году 192 жителя села были прихожанами церкви Болгарской екзархии.

Достопримечательности 
Неподалёку от села находятся археологические памятники древнеримской эпохи: Амбарица, Блатечки-Пат, Купелот, Селски-Гробишта.

Село известно православным храмом Святого Иоакима Осоговского освящённым в 2002 году.

Примечания 

Населённые пункты Северной Македонии